Federació Valenciana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol al País Valencià
 Federació Veneçolana de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Veneçuela
 Federació Basca de Futbol (del seu nom en castellà Federación Vasca de Fútbol), màxima institució reguladora del futbol al País Basc